Rich Hill  peut désigner :

Patronyme 
 Rich Hill, un lanceur gaucher des Dodgers de Los Angeles de la Ligue majeure de baseball.
 , un entraîneur de baseball.

Toponyme 
 Rich Hill, une mine d'or à proximité de Weaver en Arizona.
 , un site historique à  dans le Maryland.
 , un site historique à  dans le Maryland.
 Rich Hill, une ville du Missouri.
 , une communauté non incorporée du comté de Knox en Ohio.
 , une montagne du comté de Knox en Ohio.
 , un township du comté de Muskingum en Ohio.

Autre 
 , un film documentaire.

Voir aussi